Hayesville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Hayesville (Iowa)
Hayesville (North Carolina)
Hayesville (Ohio)
Hayesville (Oregon)